Вячеслав Мочалов:
 Мочалов, Вячеслав Иванович (1917 — 1971) — советский общественный деятель, партийный руководитель. 
 Мочалов, Вячеслав Викторович (1938—2010) — руководитель Сибирского народного хора, народный артист России.